Марио Анчич () е хърватски тенисист, роден на 30 март 1984 г. в Сплит.

С отбора на Хърватия печели Купа Дейвис през 2005-а, а през 2006 и Световната отборна купа. Притежава много силен сервис. Той е последният тенисист, победил Роджър Федерер на Уимбълдън - това става през 2002 г., а оттогава Федерер има пет поредни титли от този турнир. Оттогава датира прякорът му Супер Марио.

Кариера 
Анчич започва да тренира тенис на седемгодишна възраст. Има по-голям брат – Ивица – и по-малка сестра – Саня – които също са тенисисти, като Саня е била в топ 10 при юношите през 2005-а.

Записва забележителни успехи на турнири за юноши – второ място на Световната младежка купа през 1999-а, финал на Уимбълдън (загуба от Никола Маю) и Откритото първенство на Австралия (загуба от Анди Родик) и полуфинал на Откритото първенство на САЩ през 2000 г.

До февруари 2003 има спечелени един Фючърс и четири Чалънджър турнира на сингъл и по един на двойки. В турнир от АТП Тур дебютира през март на Маями Мастърс. През 2003 печели турнира в Индианаполис на двойки с партньор Анди Рам.

През 2004 г. стига до полуфинал на Уимбълдън, където губи от Анди Родик. Освен това на сметката му има един финал в Милано (загуба от Антъни Дюпюа) и полуфинали в Хертогенбош и Делрей Бийч. На Олимпиадата в Атина печели бронзов медал на двойки заедно с Иван Любичич, като на малкия финал побеждават индийците Махеш Бупати и Леандер Паеш.

През 2005 г. Анчич, който триумфира във финала за Купа Дейвис, когато Хърватия надделява над Словакия и се превръща в първия непоставен в схемата отбор в историята на турнира, който е печелил купата. Освен това хърватинът печели турнира в Хертогенбош, играе финал на още два – в Скотсдейл и Токио, полуфинал в Марсилия и Ротердам. В Мюнхен печели турнира на двойки.

През 2006 Марио печели световната отборна купа и стига до четвъртфинал на Ролан Гарос и Уимбълдън. Има титли от Хертогенбош и Санкт Петербург на сингъл и Пекин и Мумбай на двойки. На сингъл има още загубени финали в Окланд, Марсилия и Пекин, полуфинал на Хамбург Мастърс и четфъртфинал на Мастърсите в Маями, Рим и Париж, както и в Мумбай и Токио. След Уимбълдън отсъства два месеца от кортовете поради контузия в коляното.

Анчич пропуска голяма част от сезона през 2007 (февруари-август) поради заболяване от инфекциозна мононуклеоза (жлезиста треска).

Класиране в края на годината

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (8)

Загубени финали на сингъл (10)

Титли на двойки (6)

Загубени финали на двойки (3)

Отборни титли (2)

Външни припратки 
 Профил на сайта на АТП
 
 Статистика за Купа Дейвис

Хърватски тенисисти
Родени в Сплит